El término total puede referirse a:
Cálculo

 Total como resultado de una suma u otras operaciones.

Filosofía

 La totalidad, concepto filosófico.

 Total, como adverbio, en suma, en resumen, en conclusión.
Cine

 Total, película de José Luis Cuerda de 1983.
Música
 Total, álbum del músico francés SebastiAn
 Total, grupo de R&B formado por mujeres.
 Total, álbum recopilatorio de la cantante mexicana Belinda.
 Total, álbum de Teenage Bottlerocket.

Otros usos

 La petrolera Total, una multinacional francesa.

Referencias